FIED peut faire référence : 

 à la Fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance, 
 au Fied, une commune française.